Гран-прі США 2016 (офіційно  2016 Formula One United States Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 23 жовтня 2016 року на Трасі Америк в Остіні, Техас, США.

Класифікація

Перегони

Примітки
  – Кевін Магнуссен отримав 5 секунд штрафу, після перегонів, за протиправний обгін Даніїла Квята.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Виноски

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі США
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Жовтень 2016
2016 в американському спорті